Eddie Collins kan syfta på:
Eddie Collins (1883-1940), en skådespelare
Eddie Collins (1887-1951), en basebollspelare